Джо́нстон ( или Johnstone) — фамилия.

Персоналии 
 Джонстон, Агнес Кристин (1896—1978) — американская сценаристка.
 Джонстон, Айвен Марри (1898—1960) — американский ботаник.
 Джонстон, Алан Грэм (род. 1962) — британский журналист.
 Джонстон, Александр (1804—1871) — шотландский географ и картограф.
 Джонстон, Алистэр (род. 1998) — канадский футболист.
 Джонстон, Альберт Сидни (1803—1862) — американский военачальник.
 Джонстон, Арчибальд, лорд Уорристон (1611—1663) — шотландский государственный деятель и юрист.
 Джонстон, Баннер (1882—1964) — британский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Джонстон, Билл (1894—1946) — американский теннисист.
 
 
 Джонстон, Габриель (1699—1752) — коронный губернатор Северной Каролины.
 Джонстон, Гарри (1919—1973) — английский футболист.
 Джонстон, Гарри Гамильтон (1858—1927) — английский исследователь Африки и колониальный администратор.
 Джонстон, Грег (род. 1959) — новозеландский байдарочник.
 Джонстон, Дерек (род. 1953) — шотландский футболист.
 Джонстон, Джен (род. 1968) — английская певица.
 Джонстон, Дженнифер (род. 1930) — ирландская прозаик и драматург.
 Джонстон, Джим (род. 1959) — американский композитор.
 Джонстон, Джимми (1944—2006) — шотландский футболист.
 Джонстон, Джо (род. 1950) — американский режиссёр.
 Джонстон, Джоанна (fl. с 1987) — британская художница по костюмам.
 Джонстон, Джозеф (1807—1891) — бригадный генерал армии США.
 
 Джонстон, Джуди (род. в 1960-х) — американская кёрлингистка.
 Джонстон, Джуланна (1900—1988) — американская киноактриса.
 
 Джонстон, Дэвид Ллойд (род. 1941) — канадский педагог; заслуженный преподаватель права.
 Джонстон, Дэниел (1961—2019)— американский музыкант.
 Джонстон, Кристен (род. 1967) — американская актриса и комедиантка, лауреат двух премий «Эмми».
 Джонстон, Линдон (род. 1961) — канадский фигурист.
 Джонстон, Майк (род. 1957) — канадский хоккейный тренер.
 Джонстон, Маршал Конринг (род. 1930) — американский ботаник.
 Джонстон, Мо (род. 1963) — шотландский футболист.
 Джонстон, Мэри Гертруда (1916—2005), более известна под псевдонимом Мура Лимпани, английская пианистка.
 Джонстон, Натан (род. 1990) — австралийский сноубордист.
 Джонстон, Нил (род. 1978) — американский баскетболист.
 Джонстон, Олли (1912—2008) — американский мультипликатор.
 Джонстон, Ребекка (род. 1989) — канадская хоккеистка; Олимпийская чемпионка 2010 года.
 Джонстон, Риенци Мелвилл (1849—1926) — американский журналист и политик, сенатор США от Техаса.
 Джонстон, Сара (в замужестве Сара Макви, род. 1970) — английская кёрлингистка.
 Джонстон, Сэм (род. 1993) — английский футболист.
  (1927—2009) — шотландский экономист.
 Джонстон, Фрэнсис Бенджамин (1864—1952) — американский фотограф.
 Джонстон, Чарлз (1867—1931) — ирландско-американский журналист и теософ.
 Джонстон, Эва (род. 1944) — британская исследовательница психотических заболеваний мозга.
 Джонстон, Эдди  (род. 1935) — канадский хоккейный вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Джонстон, Элвин Мелвин (1914—1998) — американский лётчик-испытатель, пионер реактивной авиации.
 Джонстон, Энн (род. 1936) — канадская фигуристка-одиночница.
 Джонстон, Эрик (1896—1963) — американский бизнесмен и политик, президент Торговой палаты США.

Составные фамилии 
 Хепбёрн-Джонстон, Чарлз (1912—1986) — британский дипломат, поэт и переводчик.

География 
 Джонстон — группа островов на севере Тихого океана
 Джонстон — город в области Ренфрушир в Шотландии.
 Джонстон — город в штате Род-Айленд, США
 
 Сент-Джонстон — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).
 Джонстон (Уэльс) (англ.) — деревня в Пембрукшире, в Уэльсе.

Прочее 
 Клан Джонстон — один из кланов равнинной части Шотландии.
 «Сент-Джонстон» — шотландский футбольный клуб из города Перт, названный в честь Иоанна Крестителя.

См. также